Марк Филиппович Гордиан () — советский шахматный композитор. Экономист, управляющий одесского отделения Госбанка СССР.

Первую задачу составил в 1919 году. Был членом редколлегии издания Задачи и Этюды. Марк Филлипович Гордиан был сильным шахматистом-практиком — выступал в первенствах Одессы и Украины, был бронзовым призером чемпионата республики 1928 года.

Активно работал в области сказочных шахмат. В первом конкурсе ФИДЕ (1957—1958 гг.) получил первый приз и золотую медаль по разделу сказочных шахмат.

Биография 
Родился 28 декабря 1900 года в Одессе. В 1916 году закончил Одесское коммерческое училище Файга и поступил в Киевский политехнический институт. Проучившись в институте до конца 1918 года (конец правления гетмана Скоропадского), из-за начавшихся в Киеве погромов вернулся в Одессу. О том времени Марк говорил так: «Лег спать — одна власть, проснулся — уже другая!» После прихода большевиков в апреле 1919 года Гордиан устроился писарем в ревтрибунал. С окончательным установлением советской власти в городе перешёл на работу в Одесскую областную контору Госбанка. За годы работы в банковской сфере прошёл путь от простого счетовода до управляющего Одесским отделением Госбанка СССР. В 1930 году после переезда в Ленинград  Гордиан возглавил шахматно-шашечную жизнь в Одессе. Умер в Одессе 13 апреля 1961 года.

Сын — Юрий Маркович Гордиан, шахматный композитор.

Задачи 

1.h8=G! ~ 2.Ga8#;  1... Ge5 2.♔c3 ~ 3.Gh1#; 2... Gb2 3.♔×c4#

1.♔×d31. ...Gc4 2.♔e3# 1. ...Ga1/Gf3/G×h3 2.c4# 1. ...e4+ 2.♔c3# 1. ...G×c2/G×c8/Gf8 2.♘f4# 1. ...♖×c6/♖×h6/♖g6 2.Gb5# 1. ...♖f6 2.Gb5# / 2.Ga8# 1. ...♖e6/G×c5/Ge7 2.Ga8# 1. ...Gb5/Gg4/Gb7/Gg7 2.Nf6#

Примечания

Литература

Ссылки 
 Они оставили след в истории Одессы // Одесский биографический справочник
 
 SuperProblem — Великие композиторы прошлого

Шахматные композиторы СССР